Radama I "el Grande" (c. 1788 – 1828); fue el primer rey de Madagascar.

Biografía 

En 1810 sucedió a su padre, Andrianampoinimerina, como rey de Merina, una pequeña área en la meseta central de la isla, en los alrededores de Antananarivo. Sus ambiciosas políticas expansionistas lo llevaron a tomar el área de Betsileo en la parte meridional de las montañas centrales, en manos de la etnia sakalava. 

Durante las guerras napoleónicas sacó provecho de la competencia entre británicos y franceses. Los primeros terminaron por considerarlo un aliado, entregándole ayuda y elementos militares modernos que él empleo en conquistar la casi totalidad de la isla en 1824.

Radama también procuró introducir elementos culturales occidentales. Organizó un gabinete, invitó a misioneros protestantes ingleses a establecer escuelas e iglesias. Los misioneros introdujeron además una imprenta e idearon una forma escrita de la lengua malgache.

Abolió oficialmente el tráfico de esclavos en 1817, pero el negocio continuó. 

Radama I fue sucedido por su esposa de más alto rango, la reina Ranavalona I, quien también era su prima segunda. Se suicidó a los 30 años de edad.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas malgaches 

  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden del Águila Real (1823).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en 1788
Reyes de Madagascar
Suicidas de Madagascar